La Liste des matchs de l'équipe d'Algérie de football par adversaire présente les matchs officiels de l'équipe d'Algérie de football par adversaire rencontré depuis sa création en 1963. Lorsqu'une rivalité footballistique particulière existe entre l'équipe d'Algérie et une autre sélection nationale, une page spécifique est parfois proposée.

A

Afrique du Sud

Albanie

Allemagne 

Juste après l’indépendance du pays, l'Algérie joue contre l'Allemagne et gagne par 2-0 ensuite durant le mondial 82 l'Algérie bat la grande Allemagne à la Coupe du monde de football de 1982 2 à 1. Cette dernière, déçue de la défaite fait un match contre L'Autriche qui a battu l'Algérie 2-0. Ces deux équipes ont fait le match de la honte pour que l'Algérie ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale donc c'est l'Allemagne qui remporte 1-0. L'Algérie bat le Chili 3-2 et ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale donc la Mannschaft et l'Autriche vont en huitièmes de finale. L'aventure de l'Autriche s'achève contre la France en huitièmes de finale et celle de la Mannschaft en finale contre l'Italie.

À la Coupe du monde de football de 2014 au Brésil, l'Algérie retrouve la Mannschaft en huitième de finale et l'Algérie perd 2-1. Durant le match Allemagne - Algérie, l’ailier gauche Abdelmoumene Djabou entre dans l’histoire en inscrivant le but le plus tardif de la Coupe du monde (devançant un record établi par Alessandro Del Piero, lui aussi buteur contre l’Allemagne, en 2006).

Allemagne de l’Est

Angleterre

Angola

Arabie saoudite

Argentine

Arménie

Autriche 

En Espagne, l'Autriche s'impose (1-0) face au Chili grâce à un but de Walter Schachner, puis bat l'Algérie (2-0), le troisième match face à la RFA est décisif : l'Autriche s'incline (1-0), à l'issue d'un match surnommé match de la honte car supposément , le résultat qualifiant les deux équipes pour la suite de la compétition.

B

Bahreïn

Belgique

Bénin

Brésil

Bosnie-Herzégovine

Botswana

Bulgarie 

Après l'indépendance du pays, la Fédération algérienne de football est fondée en 1962. Elle est affiliée à la FIFA en 1964 et est membre de la CAF lors de la même année. Avant cela, la sélection dispute son premier match officiel avec à sa tête Kader Firoud face à la Bulgarie, match qu'elle gagnera par deux buts à un, grâce entre autres à un joueur de l'équipe du FLN qui est Mustapha Zitouni. Ce sera le seul, et dernier match de Kader Firoud à la tête de la sélection algérienne.

Burkina Faso 
Le , le Burkina faso anciennement appelée la Haute-Volta subit sa plus large défaite de son histoire, à l’extérieur, contre l’Algérie, sur le score de 7 buts à 0.

Burundi

C

Cameroun

Canada
Confrontations entre l'Algérie et le Canada :

Bilan 

 Total de matchs disputés : 1
 Victoires de l'équipe du Canada : 0
 Victoires de l'équipe d'Algérie : 1
 Match nul : 0

Cap-Vert

Chili

Chine

Colombie

Congo

Corée du Nord

Corée du Sud 
L'Algérie devient la première équipe africaine à marquer quatre buts lors d'un match de Coupe du monde en disposant de la Corée du Sud 2 à 4 au cours d'un match très représentatif du profil des deux équipes, l'Algérie pratiquant son jeu offensif qu'elle a développé en préparation, et la Corée du Sud payant son irrégularité, passant complètement au travers de sa première mi-temps et dominant la deuxième.

Côte d'Ivoire

Cuba

D

Danemark

Djibouti

E

Égypte 

L’Algérie et l'Égypte entretienne l'une des plus grosse rivalité du monde Arabe et du contient Africain, cette rivalité n'ai pas spécifique seulement au Football cette rivalité se trouve aussi sur d'autres sports comme le Handball. Bien avant l'Égypte avait prives la participation de l'Algérie à la Coupe du monde 1990 en Italie, et cette dernier outre, la Coupe du monde 2010, le 21 juillet 2001 en arrachant un nul sur le score de 1-1, elle privera indirectement les Pharaons du mondial 2002 au détriment du Sénégal, cependant cette rivalité s'accentuera surtout à la fin des années 2000.

Lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2010, le bus de l'équipe algérienne est caillassé par des supporters égyptiens. La situation est tendue car il s'agit du dernier match des éliminatoires et que chacune des deux équipes a la possibilité de se qualifier. Après la victoire de l'Égypte deux buts à zéro, les deux équipes doivent jouer un match d'appui au Soudan, car une égalité parfaite est observée entre elles (Points, différence de buts, buts pour et buts contre). L'Algérie s'impose finalement un but à zéro et se qualifie pour la Coupe du monde 2010. Deux mois plus tard, les deux équipes se retrouvent en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations 2010 (CAN 2010).

Émirats arabes unis

Espagne

États-Unis

Éthiopie

F

Finlande

France 
Le premier match entre les sélections des deux pays eut lieu lors de la finale des jeux méditerranéens, le , mais il s'agissait de l'équipe amateur et non l'équipe A. Le match fut remporté par l'Algérie, sur le score de 3 buts à 2 au stade du 5-Juillet-1962 à Alger. La seconde opposition eut lieu le  entre les équipes A cette fois-ci. Ce match, destiné à réconcilier deux nations traumatisées par la guerre d'Algérie, fut marqué par le sifflement de la Marseillaise par certains supporters algériens et leur envahissement du terrain à la  (la France menait alors 4 à 1), entraînant l'arrêt du match. Cet incident marqua selon le sociologue Jean-Marie Brohm la mystification du . Les deux équipes devaient à nouveau se retrouver en , mais le match fut annulé en raison de la participation de la France aux barrages de la Coupe du monde de football 2010 contre l'Irlande. Dans le même temps, l'Algérie disputait un match d'appui contre l'Égypte dans le cadre de ces mêmes éliminatoires.

G

Gabon

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Grèce

H

Hongrie

I

Indonésie

Irak

Iran

Irlande

Irlande du Nord

Italie

J

Jordanie

K

Kenya

Koweït

L

Lesotho

Liban

Liberia

Libye

Luxembourg

M

Madagascar

Malaisie

Malawi

Mali 
Le 13 novembre 1988, le Mali lors d'un match amical à Alger dans le stade du 5 juillet, subit sa plus large défaite de son histoire contre l'Algérie, sur le score de 7-0.

Malte

Maroc

Mauritanie

Mexique

Mozambique

N

Namibie

Niger

Nigeria

O

Oman

Ouganda

P

Palestine

Pérou

Pologne

Portugal

Q

Qatar

R

République centrafricaine

République démocratique du Congo

Roumanie

Russie

Rwanda

S

Sénégal

Serbie

Seychelles

Sierra Leone

Slovaquie

Slovénie 
Les deux équipes ne se sont jamais opposées dans un match officiel depuis leurs accès respectifs à l'indépendance, mais un match les opposera lors de la Coupe du monde de football 2010.

Soudan

Suède

Suisse

Syrie

T

Tanzanie

Tchad

Togo

Tchécoslovaquie

Tunisie 

L'Algérie a disputé à ce jour 43 matchs face à la Tunisie. La première rencontre a eu lieu le  lors d'un match amical contre l'équipe du FLN. C'est à cette période que les matchs ont été les plus réguliers. En effet, les deux équipes se sont affrontées à six reprises, entre le  au , avec à la clés six victoires pour les Algériens. Le premier match officiel a eu lieu le , lors d'un match amical. Les deux équipes se sont également affrontées à trois reprises en phase de qualification de la Coupe du monde de football en 1970, 1978, et 1986. Le bilan global est favorable aux Algériens avec 20 victoires, 14 matchs nuls et 15 défaites. La dernière défaite contre leurs voisins date du .

Turquie

U

Uruguay

Union soviétique

Y

Yougoslavie

Yémen du Sud 
L'Algérie signe le  sa plus large victoire à ce jour par 15-1.

Z

Zambie

Zimbabwe

Rencontres dans le monde

Statistiques

Confédérations dans le monde

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Équipe d'Algérie de football

Liens externes 
 

Liste
Algérie
Football